Аттіла Боргіді (, 1932) — угорський ботанік, еколог, Директор Інституту екології та ботаніки Академії наук Угорщини, член Академії наук Угорщини.

Наукові інтереси — систематика рослин, екологія, фітоценологія, фітогеографія, охорона природи.
Описав велику кількість таксонів судинних рослин.

Найважливіші наукові праці 
 Belső-Somogy növényföldrajzi tagolódása és homoki vegetációja (1958)
 Az erdő élete (1961)
 A Zselic erdői és kapcsolatuk a nyugat-balkáni bükkösökkel (1964)
 Növényvilág az Egyenlítőtől a sarkokig (1968)
 Kuba geobotanikájának alapjai (1973)
 Kubában térképeztünk (1974)
 Plantas Cubanas amenazadas o extinguidas (1983)
 A Zselic erdei (1984)
 Vegetation Dynamics of the Savannization Process of Cuba (1989)
 Phytogeography and Vegetation Ecology of Cuba (1991, 1996)
 A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszere (első kiadás 1993, majd 1995, 1998, 2002)
 A magyar flóra szociális magatartás típusai, természetességi és relatív ökológiai értékszámai (1993)
 Gondolatok és kételyek: az Ősmátra-elmélet (1997)
 Növényi társadalmak szerkezete és működése új megvilágításban (1997)
 Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól I—II. (társszerk., 1999)
 Gaia zöld ruhája (2002)
 Magyarország növénytársulásai (2003, on-line 2005)
 Rubiáceas de México (2006)
 A zárvatermők rendszertana molekuláris filogenetikai megközelítésben (2008)
 A növényvilág evolúciója és a darwini fejlődéselmélet (2009)

Примітки 

Угорські ботаніки
Члени Угорської академії наук